Кунов:
 Кунов, Алексей Романович  (1933 — 17 апреля 2009) — советский военный дирижёр, майор, Заслуженный работник культуры РСФСР.
 Кунов, Генрих (11 апреля 1862 — 26 августа 1936) — немецкий историк, социолог, этнограф, публицист; один из теоретиков германской социал-демократии.